

Aziende 
 One Race Films – società di produzione cinematografica e multimediale statunitense
 ORF (Österreichischer Rundfunk) – televisione di stato austriaca
 ORF 1 – canale televisivo austriaco
 ORF 2 – canale televisivo austriaco
 ORF III – canale televisivo austriaco

Codici 
 ORF – codice identificativo del DME e dell'NDB di Oristano/Fenosu, radioassistenze per la navigazione aerea

Medicina 
 Orf – ectima contagioso, malattia esantematica virale
 Orf – virus che causa l'omonimo ectima contagioso

Persone 
 Otto Orf – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 statunitense

Altro 
 ORF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Norfolk, Virginia, Stati Uniti d'America
 Olympus Raw Format – formato proprietario Raw della Olympus
 Open reading frame – sequenza genetica che codifica una proteina

Pagine correlate 
 Orff (disambigua)